Osaonica (Novi Pazar), een plaats in de Servische gemeente Novi Pazar
 Osaonica (Trstenik), een plaats in de Servische gemeente Trstenik